Staines bezeichnet:

 bis 2012 die Stadt Staines-upon-Thames, England

Staines ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Staines (* 1963), britischer Langstreckenläufer
 Michael Staines (1885–1955), irischer Politiker
 Mike Staines (* 1949), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 Staines Motor Company, britischer Hersteller von Automobilen